Lodewijk I van Nassau-Weilburg (1473-1523), graaf van Nassau-Weilburg (1490-1523).
 Lodewijk II van Nassau-Weilburg (1565-1627), graaf van Nassau-Weilburg (1593-1627), graaf van Saarbrücken en Saarwerden (1602-1627).
 Lodewijk van Nassau-Beilstein (?-1516), geestelijke, zoon van Hendrik IV van Nassau-Beilstein.
 Lodewijk van Nassau-Beverweerd (1602-1665), heer van Beverweerd, Odijk en de Lek, buitenechtelijke zoon van Maurits van Oranje.
 Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1658-1658), zoon van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Lodewijk van Nassau-Ottweiler (1661-1699), schout-bij-nacht in de Staatse marine.
 Lodewijk van Nassau-Saarbrücken (1709-1710), zoon van Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken.
 Lodewijk van Nassau-Saarbrücken (1745-1794), vorst van Nassau-Saarbrücken (1768-1793).
 Lodewijk van Nassau-Siegen (1538-1574), broer van Willem van Oranje, gesneuveld op de Mookerheide.
 Lodewijk van Nassau-Weilburg (1507-1507), zoon van Lodewijk I van Nassau-Weilburg.
 Lodewijk van Nassau-Weilburg (1508-1510), zoon van Lodewijk I van Nassau-Weilburg.
 Lodewijk van Nassau-Weilburg (1524-?), zoon van Filips III van Nassau-Weilburg.
 Lodewijk van Nassau-Weilburg (1761-1770), zoon van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.

Zie ook 
 Lodewijk Adriaan van Nassau-Odijk (1670-1742), heer van Odijk, Zeist, Blikkenburg (1702-1742) en van Kortgene (1708-1742).
 Lodewijk August van Nassau-Usingen (1714-1714), zoon van Willem Hendrik I van Nassau-Usingen.
 Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken (1663-1713), graaf van Nassau-Saarbrücken (1677-1713).
 Lodewijk Ferdinand van Nassau-Siegen (1714-1715), zoon van Frederik Willem I van Nassau-Siegen.
 Lodewijk Frederik van Nassau-Idstein (1633-1656), officier in het Zweedse leger.
 Lodewijk Günther van Nassau-Siegen (1575-1604), luitenant-generaal der Staatse cavalerie, zoon van Johan VI van Nassau-Siegen.
 Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg (1594-1662), graaf en sinds 1652 vorst van Nassau-Dillenburg (1623-1662).
 Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg (1681-1710), kolonel in het Staatse leger.
 Lodewijk Karel van Nassau-Saarbrücken (1720-1721), zoon van Karel Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Lodewijk Theodoor van Nassau-LaLecq (1701-1748).
 Lodewijk Theodoor van Nassau-LaLecq (1741-1795).
 Louis van Luxemburg (1986-), prins van Luxemburg, prins van Nassau.
 Ludwig Albrecht van Ottweiler (1775-1784), morganatische zoon van Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Ludwig Carl van Ottweiler (1776-1799), morganatische zoon van Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Ludwig Heinrich August van Ottweiler (1779-1781), morganatische zoon van Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Ludwig van Ottweiler (1785-1796), morganatische zoon van Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.